Four Corners ("quattro angoli" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Canada
Four Corners – regione in cui si incontrano in un punto le frontiere di Nunavut, Saskatchewan, Manitoba e Territori del Nord-Ovest
 Stati Uniti d'America
Four Corners – regione in cui si incontrano in un punto le frontiere dell'Arizona, del Colorado, del Nuovo Messico e dello Utah 
Four Corners – census-designated place situato in un punto di incontro di varie contee della Florida
Four Corners – census-designated place della Contea di Gallatin, Montana
Four Corners – census-designated place della Contea di Marion, Oregon
Four Corners – census-designated place della Contea di Fort Bend, Texas
Four Corners – comunità non incorporata della Contea di Weston, Wyoming

Altro 
Four Corners – programma televisivo australiano della emittente ABC